Kettenlöschfahrzeug bezeichnet:
 Löschpanzer, einen zum Feuerlöschfahrzeug umgebauten Panzer
 ein unbemanntes Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) der Fa. Rechner (siehe Aerosollöschfahrzeug#Löschunterstützungsfahrzeug)